Василий Андронов:
 Андронов, Василий Андронович (1729—1804) — атаман Середней станицы Области Войска Донского.
 Андронов, Василий Антонович (1909—1952) — Герой Советского Союза.